Scherping ist der Familienname folgender Personen:

 Pauline Scherping (1852–1932), deutsche Schriftstellerin, Heimatdichterin und Publizistin
 Ulrich Scherping (1889–1958), deutscher Forstmeister und letzter Oberstjägermeister